Kostnaté ryby je české označení používané pro dvě skupiny obratlovců:

 Ryby (Osteichthyes) – tradiční parafyletická skupina zahrnující nozdraté a paprskoploutvé ryby
 Kostnatí (Teleostei) – největší podřád a korunová skupina paprskoploutvých ryb